Paul Anderson puede referirse a:

 Paul Thomas Anderson (1970-), director y guionista de cine estadounidense;
 Paul Anderson (1978-), actor británico;
 Paul W. S. Anderson (1965-), director, guionista y productor de cine británico;
 Paul Edward Anderson (1932-1994), halterófilo estadounidense;
 Paul Anderson (1988-), futbolista inglés;
Variante
 Poul Anderson (1926-2001), escritor estadounidense.